O rio Arax, também escrito como Araks, Aras, Araxi, Araxes ou Araz (, , , ) é um rio que nasce no planalto arménio perto de Erzurum. Recebe as águas do rio Akhourian e segue ao longo da fronteira armeno-turca, da fronteira armeno-iraniana, e da fronteira azeri-iraniana, entrando finalmente no Azerbaijão e desaguando no rio Kura após 1972 km.

O Arax foi a linha de fronteira entre a Pérsia e o Império Russo depois do tratado de Golestan em 1813, pelo qual todos os territórios a norte deste rio eram separados da Pérsia e anexados à Rússia. O Irão e a União Soviética construíram mais tarde uma barragem conjunta na região de Poldasht.

A forma helenizada Araxes encontra-se no nome da cultura dos Kura-Araxes, um povo pré-histórico que se desenvolveu nos vales do Kura e do Arax. 

Rios da Turquia
Rios da Arménia
Rios do Azerbaijão
Rios do Irão
Rios internacionais da Ásia
Fronteira Arménia-Irão
Fronteira Arménia-Turquia
Fronteira Azerbaijão-Irão
Rios fronteiriços da Arménia
Rios fronteiriços do Irão
Rios fronteiriços da Turquia
Rios fronteiriços do Azerbaijão